Betfred Premier League Snooker 2005 сезона 2005/06 проходила с 15 сентября по 4 декабря 2005.  Состав участников: Стив Дэвис OBE, Стивен Хендри MBE, Дин Цзюньхуэй, Стивен Магуайр, Шон Мёрфи, Ронни О'Салливан, Джимми Уайт MBE.

Круговой турнир 
Брейки 50+ выделены скобками; сенчури-брейки — жирным.

15 сентября — Plymouth Pavilions, Плимут

 Дин Цзюньхуэй 4:2 Джимми Уайт → 22-74 (58), 23-79, 58-48, (83)-24, 84-0, (61) 79-31
 Ронни О'Салливан 3:3 Стивен Хендри → 50-57, (104) 108-11, 63-58, 0-79, (125)-8, 23-67

22 сентября — The Dome, Донкастер, Саут-Йоркшир

 Джимми Уайт 3:3 Шон Мёрфи→ 0–124 (92), 64–54 (53), 33-81 (55), (50) 55–12, 29-70, (76)-7
 Стивен Магуайр 3:3 Дин Цзюньхуэй → 76–38, (50) 99–0, 6-118 (80), 45–72 (63), 26–64, 76–40

29 сентября — The Anvil, Бэйсинсток, Хэмпшир

 Стивен Хендри 3:3 Дин Цзюньхуэй → 1-119 (112), (92) 100-0, 45-78 (74), 69-14, (123)-14, 13-76
 Джимми Уайт 4:2 Стив Дэвис → 65-35, (54,52) 106-0, 71-7, 57-22, 58-66, 6-(71)

6 октября — AECC, Абердин, Шотландия

 Шон Мёрфи 3:3 Дин Цзюньхуэй → (84)-0, 58-21, 0-(126), (58)-68, (62) 73-1, 0-134 (114)
 Стивен Хендри 4:2 Стив Дэвис → (75) 125-0, 0-128 (103), (61) 76-1, (88)-0, 17-(69), (110) 114-1

20 октября — Assembly Rooms, Дерби, Дербишир

 Стивен Хендри 5:1 Джимми Уайт → (94)–0, 63–45, (59) 70–2, 12–71 (50), (57) 94–0, 74-8
 Ронни О'Салливан 6:0 Стивен Магуайр → (83)-0, 86-42, (76)-30, (131)-7, (51) 86-12, (74)-5 

27 октября — Fairfield Halls, Кройдон, Большой Лондон

 Стивен Магуайр 2:4 Шон Мёрфи → (56) 66-13, 0-57, 40-78, 73-35, 36-69 (65), 22-72
 Ронни О'Салливан 5:1 Стив Дэвис → (60) 86-13, (87)-19, 8-81 (55), 77-49, (101)-0, 65-24

3 ноября — Grimsby Auditorium, Гримсби, Линкольншир

 Стив Дэвис 3:3 Шон Мёрфи → 68-51, 3-65, (117) 126-1, 28-65 (63), (95) 96-19, 0-(125)
 Ронни О'Салливан 5:1 Джимми Уайт → (60) 105-0, 66-38, 0-71, (54) 72-5, (64) 81-1, (64) 71-0

10 ноября — Magnum Centre, Эрвин, Норт-Эршир, Шотландия

 Стивен Хендри 4:2 Шон Мёрфи → 59-40, 1-(82), 73-26, (104)-0, 25-(75), (79)-0
 Джимми Уайт 3:3 Стивен Магуайр → 59–15, 65–25, (60) 64–32, 38–67 (62), 33–71, 18–80 

17 ноября — Glades Arena, Киддерминстер, Вустершир

 Стивен Магуайр 2:4 Стив Дэвис → 29-77, 48-9, 18-67, 50-87, 66-53, 37-72 (51) 
 Ронни О'Салливан 3:3 Дин Цзюньхуэй → 4–63, (100) 131–0, 46–9, 0–(116), (53) 57–78 (50), 64–57

24 ноября — St David's Hall, Кардифф, Уэльс

 Стив Дэвис 4:2 Дин Цзюньхуэй → 67-6, 32-67 (51), 68-59, 69-25, 63-35, 9-(101)
 Стивен Хендри 2:4 Стивен Магуайр → 7-120 (108), 59-26, 2-68, 0-91 (50), 84-35, 7-77
 Ронни О'Салливан 5:1 Шон Мёрфи → 42-64, 88-45, (92)-0, (68) 83-43, (129) 137-0, 71-25

Турнирная таблица 

Если количество очков одинаково, берётся в расчёт количество выигранных и проигранных фреймов. Первые четверо выходят в плей-офф. Если у двух игроков одинаковые показатели, то позиция определяется по игре между собой. Если игра закончилась со счётом 3:3, выше будет тот, кто первым выиграл третью партию.

Полуфиналы и финал 

3-4 декабря — GMex, Манчестер.

  Ронни О'Салливан 5:3  Стив Дэвис: 136–0, 105(100)-1, 66(66)–72(66), 0–103(60), 50–75, 122(116)-0, 134–0, 85(85)–0

  Стивен Хендри 5:2  Дин Цзюньхуэй: 43–88, 98-36, 62–21, 67(57)–26, 97(60)–0, 13–89(89), 76(61)-0

  Ронни О'Салливан 6:0  Стивен Хендри: 97(97)–6, 62–60, 73–29, 88–0, 65–41, 65-51

Сенчури-брейки 

136, 134, 131, 129, 125, 116, 104, 101, 100, 100 Ронни О'Салливан
126, 116, 114, 112, 101 Дин Цзюньхуэй
125 Шон Мёрфи
123, 110, 104 Стивен Хендри
117, 103 Стив Дэвис
108 Стивен Магуайр

Примечания 

Премьер-лига (снукер)
2005 год в снукере